«You Know You Like It» — песня британского дуэта AlunaGeorge из их дебютного альбома «Body Music». Она была выпущена 20 апреля 2012 года, как главный сингл. Песня заняла 39-ю позицию в чарте «UK Singles Chart».

Ремикс на песню от DJ Snake дал ей популярность в США, где она заняла 13-ю позицию в чарте «Billboard Hot 100».

Список композиций

Реакция критиков 
Песня получила положительные отзывы критиков.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Ремикс 

Французский диджей DJ Snake выпустил ремикс на песню в 2013 году. Он вышел 22 июля 2013 года на SoundCloud как официальный ремикс на песню. Позднее ремикс был выпущен как сингл 20 октября 2014 года.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Десятилетние чарты

Примечания 

Песни по алфавиту
Синглы по алфавиту
Синглы 2012 года
Синглы 2014 года
Песни DJ Snake
Синглы Island Records